Стадіо́н О́брас Саніта́рьяс () — критий баскетбольний стадіон у Буенос-Айресі, відкритий у червні 1978 року. Домашній стадіон однойменного баскетбольного клубу. Часто використовується для проведення спортивних змагань і музичних концертів.

На цьому стадіоні виступили такі музичні виконавці (в алфавітному порядку) 30 Seconds to Mars, Авріл Лавінь, Бі Бі Кінг, Bad Religion, Cypress Hill, Dream Theater, Duran Duran, Helloween, Iggy Pop, Iron Maiden, Джеймс Тейлор, Jethro Tull, Джо Сатріані, Kiss, Mägo de Oz, Megadeth, Motörhead, Nightwish, Ramones, Red Hot Chili Peppers, Scorpions, Sex Pistols, Simple Minds, Slipknot, Sonata Arctica, Soulfly, Тар'я Турунен, The Cult, The Rasmus, Van Halen, а також багато аргентинських гуртів.

Концертні альбоми 

На стадіоні Обрас Санітарьяс було записано велику кількість концертних альбомів різноманітних виконавців, зокрема:
1980
 7-8 грудні — Almendra: Almendra en Obras I і II.
1981
 21 березня — : Las Obras de Moris.
 : Manal en Obras і Manal en vivo.
1982
 5-6 березня — Serú Girán: No llores por mí, Argentina.
1983
 Квітень — : En acción
 30 квітня — : En vivo Obras 1983
 1-3 липня — Альфредо Сітарроса: Zitarrosa en Argentina.
 15 липня — : Suéter: La reserva moral de Occidente.
1984
  і : Silvio Rodríguez y Pablo Milanés - En vivo en Argentina
1985
 : En vivo en Obras
1986
 Soda Stereo: Nada Personal en Obras
 : Sumo en Obras
 : Virus Vivo I (1986) і Virus Vivo II (1997)
1988
 3 грудня — Soda Stereo: Doble vida en Obras
1990
 18 серпня — : En vivo y ruidoso
1991
 26-28 квітня — The Ramones: Loco Live
 5-6 жовтня — : RABIOSO! La Pesadilla Recien Comienza
1992
 : En directo
1994
 : Lo último
1995
 La Renga: Bailando en una pata
1996
 : Homenaje
1997
 : En concierto
 : La Clave del Éxito.
1998
 28 листопада — Cypress Hill: Sábado 28 de noviembre.
1999
 : En vivo
 : Novedades
 : Ritual
2000
 : Contagiándose La Energía Del Otro En Vivo En Obras
2001
 : En vivo, Obras 2001
 : Hola — Chau
 15 грудня — : Eso vive
 21-28 квітня — : Trapos
2002
 Луїс Альберто Спінетта: Argentina Sorgo Films presenta: Spinetta Obras
 Bersuit Vergarabat: De la cabeza con Bersuit Vergarabat
2003
 26 липня — Rata Blanca: En vivo Estadio Obras
2004
 30-31 липня — : Obras 2004 En directo
2005
 : Miau!
 Андрес Каламаро: Made in Argentina 2005
 : Inyectado de Rock & Roll
 Megadeth: That One Night: Live in Buenos Aires
2006
 : Audiografía
 : Alucinados como la primera vez
 : Ahora es nuestra la ciudad
2007
 22 червня —  : En vivo en Obras.
 : El Rock de mi vida
2008
 10 травня — : En vivo Obras

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Стадіони Аргентини
Спорт у Буенос-Айресі
Баскетбол в Аргентині
Споруди в Буенос-Айресі
стадіони, збудовані 1978
1978 в аргентинському спорті
засновані в Аргентині 1978